Die All England 1955 im Badminton fanden vom 23. bis zum 26. März 1955 in London statt. Sie waren die 45. Auflage dieser Veranstaltung. Austragungsort war zum sechsten Mal die Empress Hall.

Austragungsort 
 Empress Hall, Earls Court

Finalresultate

Herreneinzel

Vorrunde 
  Berndt Dahlberg –  Richard Lee: 5-15, 18-13, 15-6
  David Choong –  M. Stevenson: 15-12, 15-7
  Gordon Rowlands –  R. K. Bhandari: 16-18, 15-9, 15-10
  Bertil Glans –  Don Murray: 15-9, 15-9

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Dameneinzel

Weblinks 
 Bericht

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1955
1955
Sportveranstaltung im Royal Borough of Kensington and Chelsea